A Wacht am Rhein (magyarul: Őrség a Rajnánál)

 Die Wacht am Rhein, német hazafias dal
 Wacht am Rhein hadművelet, az ardenneki offenzíva egyik német fedőneve